Peter Voss, der Millionendieb steht für:

 Peter Voß, der Millionendieb, deutsche Romanverfilmung (1932)
 Peter Voss, der Millionendieb (1946), deutscher Spielfilm
 Peter Voss, der Millionendieb (1958), deutscher Spielfilm
 Peter Voss, der Millionendieb (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1977)

Siehe auch:
 Der Mann ohne Namen (1921), erste Verfilmung des Romans